Raaff ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Raaff (1714–1797), Tenor aus Bonn
Gottfried Raaff (1750–1851), deutscher Landschaftsarchitekt
 Robin de Raaff (* 1968), niederländischer Komponist
 Stefan Raaff (1967–2012), deutscher Berufsboxer

Siehe auch:
 Raaf